Яунде — многозначный термин из Камеруна:

 Яунде — столица Камеруна
 Яунде — народ группы банту, живущий в окрестностях столицы Камеруна и давший ей своё название
 Яунде — международный аэропорт Камеруна